La Digicel Cup peut faire référence à :
 la Coupe caribéenne des nations : une compétition internationale de football organisée par la Caribbean Football Union et la CONCACAF
 la Digicel Cup : une compétition de rugby à XV aux îles Fidji
 la Digicel Cup : une compétition de football aux îles Caïmans